Nostalgia se poate referi la:

 Nostalgie, sentiment
 Nostalgia, film regizat de Andrei Tarkovski
 Nostalgia, carte a scriitorului Mircea Cărtărescu
 3162 Nostalgia, asteroid